Fajdros – dzieło Platona
 Fajdros – przyjaciel Sokratesa, bohater dialogów Platońskich
 Fajdros – grecki filozof ze szkoły epikurejskiej

Zobacz też 
 Fedrus, Phaedrus